Горбатый может означать:

 Горбатый — остров архипелага Северная Земля.
 Горбатый — главарь банды «Чёрная кошка» из романа бр. Вайнеров и фильма «Место встречи изменить нельзя».
 Горбатый — прозвище штурмовика Су-25.
 Горбатый, Павел Анастасович (1890—1962) — украинский советский педагог.

См. также 
 Аббон Горбатый
 Горбатый Запорожец — ЗАЗ-965.
 Горбатый кит
 Горбатый мост
 Горбатов